Kress (Texas), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Friedrich Kress von Kressenstein (1870-1948), Duits generaal
 Nancy Kress (1948), Amerikaans schrijfster
 Nathan Kress (1992), Amerikaans acteur

 Overig
 Samuel H. Kress Collection, kunstverzameling
 Samuel H. Kress Foundation, Amerikaanse stichting voor kunst